YKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Knee Lake (Canada)